Чеченская война:
 Первая чеченская война (1994—1996)
 Вторая чеченская война (1999—2009)